Хаваи може да се отнася за:
 Хаваи, един от Съединените американски щати
 Хаваи (окръг), окръг в Хаваи, САЩ
 Кралство Хаваи, историческа държава на Хавайските острови
 „Хаваи“, третият недовършен кораб от серията линейни крайцери на ВМС на САЩ „Аляска“. Първият кораб във ВМС на САЩ носещ това име.